Plaats in Indonesië
 Ardirejo (Kepanjen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ardirejo (Panji), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Ardirejo (Sambeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java